Nizza steht für:
 Nizza, französische Stadt an der Côte d’Azur
 Arrondissement Nizza, Arrondissement im französischen Département Alpes-Maritimes
 Grafschaft Nizza, ein 1388 geschaffener Verwaltungsbezirk des Herzogtums Savoyen mit dem Hauptort Nizza, der mit der Übergabe der Grafschaft an Frankreich 1860 wieder verschwand
 Nizza Monferrato, italienische Stadt im Piemont
 Nizza (Wein), ein Rotwein aus Nizza Monferrato
 Nizza di Sicilia, italienische Stadt in der Region Sizilien

 Nizza (Frankfurt am Main), Parkanlage in Frankfurt am Main
 Nizza (Automarke), eine ehemalige deutsche Automobilmarke (1968–1970)
 Modell „Nizza“, ein Luxus-Omnibus des deutschen Herstellers Magirus-Deutz
 NiZzA, Niedersächsischer Zweckverband zur Approbationserteilung (für Ärzte, Psychotherapeuten und Zahnärzte)

Siehe auch:
 5'nizza
 Nizza-Salat, Vertrag von Nizza, Nizza-Modell
 Nizza-Klassifikation
 Blüten, Gauner und die Nacht von Nizza, Über den Dächern von Nizza, Über den Gassen von Nizza